Влади́мир Влади́мирович Копе́йчиков  (17 ноября 1923, Харьков — 9 июня 2002) — советский и украинский правовед, доктор юридических наук, профессор, академик Академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Копейчиков Владимир Владимирович окончил Харьковский юридический институт в 1948 году, продолжил обучение в аспирантуре. В течение 1953-1971 гг работал доцентом, и.о. профессора кафедры теории государства и права, учёным секретарём учёного совета Харьковского юридического института.

1971 — переехал в Киев, где до 1978 года работал профессором юридического факультета Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. С 1978 года — старший научный сотрудник отдела прав человека Института государства и права АН СССР, с 1983 года и до смерти в 2002 — профессор кафедры теории государства и права Национальной академии внутренних дел Украины.
Автор более 250 научных работ. Под его руководством подготовлено 6 докторов наук и 24 кандидата наук.

Скончался 9 июня 2002 года; похоронен на Байковом кладбище; участок №52а.

Личная жизнь 
Сыновья:

 Владимир (род. 1953),
 Иван (род. 1964).

Награды 

Владимир Владимирович Копейчиков был награждён орденами:
 1996 — Почётный знак отличия Президента Украины;
 1998 — Орден князя Ярослава Мудрого V степени;
 Орден Отечественной войны I степени
и медалями:
 «За отвагу»,
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» ,
 «50 лет Вооруженных Сил СССР»
 и др.

Увековечивание памяти 
На здании Университета экономики и права «Крок», расположенном в Киеве на улице Лагерной, дом №30, размещена мемориальная доска (бронза; барельеф; скульптор В.И. Щур).

Литература 
 Копейчиков В.В. «Механизм советского государства». М. Юридическая литература 1968г. 215с Твёрдый переплет, Обычный формат.
 «Конституционное право Украины» / Под ред. В. В. Копейчиков. – Киев: Издательство, 1998
 «Реальный социализм: демократия, личность, права человека» / Копейчиков, Владимир Владимирович; В.В.Копейчиков, З.И.Сущук. - Киев: Вища шк.Изд-во пи Киев.гос.ун-те, 1983. - 151с. - Библиогр.в примеч.:с.141-150.
 «Правоведение: Учебное пособие» / В.И. Бобырь, С.Е. Демский, А.М. Колодий (руководитель авт. Коллективу) и др..; Под ред. В.В. Копейчикова. – М.: Интер, 1998. – 480с.
 Копейчиков, Владимир Владимирович. «Народовластие и личность» [Текст] / В. В. Копейчиков. - К. : Україна, 1991. - 277 с. - Библиогр.: с.271-276.

Ссылки 
 Летопись выпускников Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого .

Заслуженные деятели науки и техники Украины
Юристы СССР
Правоведы Украины
Специалисты по теории права и государства
Доктора юридических наук
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Преподаватели Киевского университета
Преподаватели вузов Харькова
Похороненные на Байковом кладбище